SRG SSR - associação suíça de radio-televisão
 Chevrolet SSR - picape de porte pequeno da Chevrolet
 Relé SSR - relé de estado sólido é a tradução da expressão em inglês Solid State Relay (SSR)
 Sequências simples repetidas - mais tarde denominadas também de microsatélites
 SSR (satélites) - família de satélites brasileiros (projeto)

Desambiguação